AIQ bezeichnet:
 Thai AirAsia, thailändische Billigfluggesellschaft (ICAO-Code)
 Architecture of Israel Quarterly, israelische Architekturzeitschrift

aiq bezeichnet:
 Aimaq (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät der persischen Sprache, Ethnolekt der Aimaken

AIQ